Wayne hace referencia a varios artículos:

Véase:

Lugares
Condado de WayneMunicipio de Wayne

Personas
'''John Wayne (desambiguación)